Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2020 - Série A2 war die vierte Spielzeit der zweiten Spielklasse der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wurde.

Termin 
Der Terminkalender für die Saison 2020 der Série A2 wurde am 20. November 2011 von der CBF bekanntgegeben, demnach diese am 15. März 2020 mit dem ersten Spieltag eröffnet und am 5. Juli 2020 mit dem letzten Finalspiel beendet werden soll.

Am 15. März 2020 gab der CBF bekannt, dass die Austragung des Wettbewerbs aufgrund der COVID-19-Pandemie auf unbestimmte ausgesetzt wird. Am 17. Juli 2020 veröffentlichte die CBF einen korrigierten Terminkalender für die Wettbewerbe im Frauenfußball, demnach die Série-A2 ihren Spielbetrieb am 18. Oktober 2020 wiederaufnehmen und mit dem letzten Finalspiel am 31. Januar 2021 beenden wird.

Teilnehmende Vereine 
Das Teilnehmerfeld umfasste wie schon im Vorjahr erneut 36 Vereine, zusammengesetzt aus den 27 Qualifikanten der Staatsmeisterschaften, der vier Absteiger der Série A1 und fünf aus dem CBF-Ranking der Herrenmannschaften ermittelten Vertreter.

Qualifikationsrunde 
Gruppe A

 

Gruppe B

 

Gruppe C

 

Gruppe D

 

Gruppe E

 

Gruppe F

 

Beste Gruppendritte

|-
! colspan="9" style="background:#EEEE00;"|
|-

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Gesamtklassement 

In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl der Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Saison 2020 
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2020 - Série A1
 Campeonato Brasileiro Série B 2020 (Herrenfußball)

Einzelnachweise 

2020
B